Adrien Lachenal ( - ), conseiller fédéral suisse ;
 Adrien Lachenal ( - ), avocat et homme politique suisse (fils du conseiller fédéral Adrien Lachenal) ;  
 Albert-Eugène Lachenal (1796-1883), médecin et homme politique du Duché de Savoie ;
 Edmond Lachenal (1855-1948), artiste peintre, sculpteur, surtout connu comme céramiste d'art comme plus tard ses fils Raoul Lachenal et Jean-Jacques Lachenal ;
 François Lachenal (1918-1997), éditeur suisse ;
 Guillaume Lachenal, historien, Le Médecin qui voulut être roi (Sur les traces d'une utopie coloniale), 2017
 Louis Lachenal (1921-1955), alpiniste français vainqueur de l'Annapurna ;
 Paul Lachenal ( - ), homme politique suisse (neveu du conseiller fédéral Adrien Lachenal) ;
 Pierre-Thomas Lachenal ( - ), connu sous le nom de Père Laurent, religieux valdôtain

Références 

Homonymie de patronyme